Merino bezeichnet:

 eine Schafrasse, die Merinowolle liefert, siehe Merinoschaf
 eine Meerschweinchenrasse mit langem, lockigem Fell und einer Krone auf dem Kopf, siehe Hausmeerschweinchen

Personen:

 Adalberto Almeida y Merino (1916–2008), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Chihuahua
 Alexander Merino (* 1992), peruanischer Tennisspieler
 Aquilino Bocos Merino (* 1938), spanischer Ordensgeistlicher, Generaloberer der Claretiner und Kardinal
 Beatriz Merino (* 1947), peruanische Politikerin
 Carlos Merino González (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Delfina Merino (* 1989), argentinische Hockeyspielerin
 Fernando Arturo de Meriño (1833–1906), dominikanischer Geistlicher, Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik
 Francisco Eduardo Cervantes Merino (* 1953), mexikanischer Bischof
 Francisco Merino Rábago (1920–1994), mexikanischer Politiker und Bankmanager
 Gustavo Gutiérrez Merino (* 1928) peruanischer katholischer Geistlicher und Theologe, siehe Gustavo Gutiérrez
 Ingrid Wildi Merino (* 1963), Schweizer Künstlerin

 Mikel Merino (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Pedro Merino (* 1987), spanischer Straßenradrennfahrer
 Sabin Merino (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Yvett Merino, US-amerikanische Filmproduzentin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Merino (Colorado)
 Merino (Montana)

in Australien:
 Merino (Victoria)